Dammbach ist der Name folgender Orte:
 Dammbach, Gemeinde im unterfränkischen Landkreis Aschaffenburg, Bayern

Fließgewässer:
 Dammbach (Bühler), rechter Zufluss der Bühler vor Bühlertann, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Dammbach (Elsava), linker Zufluss der Elsava im Spessart bei Neuhammer, Gemeinde Dammbach, Landkreis Aschaffenburg, Bayern
 Dammbach (Fornacher Redlbach), rechter Zufluss des Fornacher Redlbachs nach Redltal, Gemeinde Redleiten, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Dammbach (Funne), rechter Zufluss der Funne bei Südkirchen, Gemeinde Nordkirchen, Kreis Coesfeld, Nordrhein-Westfalen
 Dammbach (Gaisalpbach), linker Zufluss des Gaisalpbachs (zur Iller) bei Rubi, Markt Oberstdorf, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Dammbach (Haßlach), rechter Zufluss der Haßlach an der Bastelsmühle, Stadtteil Haßlach, Teuschnitz, Landkreis Kronach, Bayern
 Dammbach (Ilm), rechter Zufluss der Ilm vor Bad Berka, Landkreis Weimarer Land, Thüringen
 Dammbach (Klingbach), rechter Zufluss des Klingbach (zum Kohlbach, zum Glan) in Schmittweiler, Landkreis Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz
 Dammbach (Ölschnitz), rechter Zufluss der Ölschnitz (als Landleitenbach zur Haßlach) unterhalb von Windheim, Gemeinde Steinbach am Wald, Landkreis Kronach, Bayern
 Dammbach (Rappbode), rechter Zufluss der Rappbode bei Trautenstein, Stadt Oberharz am Brocken, Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt
 Dammbach (Schafbach) oder Sulzdorfer Bach, linker Zufluss des Schafbachs (zum Wittigbach, zum Grünbach) an der Haltestelle Gaubüttelbrunn, Gemeinde Wittighausen, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Dammbach (Schöninger Aue), rechter Zufluss der Schöninger Aue bei Söllingen, Landkreis Helmstedt, Niedersachsen
 Dammbach (Talbach), rechter Zufluss des Talbachs (zur Fils) bei Hochdorf, Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Dambach
 Tambach